Тамара Евгеньевна Абова (род. 18 ноября 1927 года, Сумы — 21 июля 2019 года, Москва) — советский и российский правовед, специалист в области гражданского и арбитражного процесса, гражданского права, хозяйственного права, доктор юридических наук, профессор. Заведующая сектором гражданского права, гражданского и арбитражного процесса Института государства и права РАН с 1995 по 2018 год, арбитр Международного коммерческого арбитражного суда и Морской арбитражной комиссии при ТПП РФ, член научно-консультативных советов при Высшем арбитражном суде РФ и Арбитражном суде Московского округа, член Московского клуба юристов . Заслуженный деятель науки Российской Федерации (2006) лауреат премии «Юрист года» в номинации «За вклад в юридическую науку» (2014), автор более 150 научных трудов.

Биография 
Родилась в г. Сумы (Сумский район Харьковской губернии), выросла и почти всю свою жизнь прожила в Москве. Отец был юристом, мать работала машинисткой. В годы Великой Отечественной войны находилась с матерью Анной Израилевной Абовой (1896—1980) в эвакуации в Молотове и Свердловске.

Почти четверть века Т. Е. Абова руководила сектором гражданского права, гражданского и арбитражного процесса Института государства и права Российской академии наук (ИГП РАН). Возглавляла Центр цивилистических исследований ИГП РАН.

В 1945 году поступила в Московский юридический институт, после его окончания поступила в аспирантуру. Под руководством известного учёного, профессора Гурвича Марка Аркадьевича подготовила и защитила кандидатскую диссертацию «Соучастие в советском гражданском процессе» (1952 год).

С 1955 года, в течение восьми лет, работала юрисконсультом в промышленности, в Министерстве путей сообщения.

В 1964 году стала сотрудником Института государства и права Академии наук СССР (ИГП АН), проработав много лет в секторе хозяйственного права под руководством академика В. В. Лаптева. В настоящее время в Институте государства и права РАН работает внук академика Лаптева В. В., судья Арбитражного суда города Москвы Василий Андреевич Лаптев.

В 1969 году была приглашена в Московский государственный институт международных отношений для чтения лекций по транспортному праву СССР и зарубежных стран, затем по гражданскому процессу СССР и зарубежных стран.

Также преподавала учебные дисциплины «Транспортное право» и «Арбитражный процесс» в Академическом правовом университете (институте) при Институте государства и права РАН.

С 2000 года возглавляла Диссертационный Совет Д.002.002.06 при Институте государства и права РАН, объединяющий специальности 12.00.03 и 12.00.15.

Написанные ею в 1960—1980 года труды «Разрешение хозяйственных споров» (в соавторстве с В. С. Тадевосяном, 1968) и «Арбитражный процесс в СССР. Понятие, основные принципы» / Отв. ред. А. А. Мельников, 1985) стали основой современной доктрины арбитражного процессуального права.

В 1986 году защитила докторскую диссертацию на тему «Защита хозяйственных прав предприятий и производственных объединений».

Принимала участие в работе над проектами законов «О собственности в СССР» (1990) и «О кооперации в СССР» (1988). Т. Е. Абова считала неправильным противопоставление потребительских кооперативов как некоммерческих организаций производственным кооперативам как коммерческим организациям и была убеждена, что и для тех, и для других извлечение прибыли не является основной целью деятельности.

Участвовала в работе ряда конгрессов Международного кооперативного альянса. На конгрессе в Праге в 2000 году представляла проект Федерального закона «О кооперативах в Российской Федерации» и доклад «О гармонизации законодательства о кооперативах в России».

Являясь членом Ассоциации российских кооперативов, пользовалась авторитетом в среде кооператоров.

В 2006 году рабочая группа под руководством Т. Е. Абовой подготовила проект закона о кооперативах всех видов, который мог бы служить своеобразной «кооперативной конституцией» для России. Однако он так и не стал законом, поскольку введение единого регулирования для различных видов кооперативов казалось тогда слишком смелым шагом.

Т. Е. Абова известна не только своим вкладом в кооперативное движение, она также признанный специалист в области теории юридических лиц, транспортного права и других институтов частного права, гражданского судопроизводства. Подготовила много заключений по запросам органов государственной власти, а также граждан и юридических лиц. Выступала в качестве эксперта по российскому праву в иностранных судах, рассказывала о новеллах российского права и о достижениях российской правовой науки на конференциях в западных странах.

Одной из крупнейших научных работ, которая была осуществлена в ИГП РАН при участии и под руководством Т. Е. Абовой, является Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации, части которого выдержали несколько изданий. Т. Е. Абовой написаны комментарии к главам Гражданского кодекса РФ «Осуществление гражданских прав», «Исковая давность», «Перевозка», «Транспортная экспедиция».

Под руководством проф. Абовой были подготовлены и защищены более 30 докторских и кандидатских диссертаций по гражданскому и транспортному праву, гражданскому и арбитражному процессу, альтернативному разрешению споров. До последних дней она работала с аспирантами. Любила собирать вокруг себя друзей и близких, с удовольствием под гитару пела песни Галича, Окуджавы, Высоцкого.

В 2007 году были изданы избранные труды Тамары Евгеньевны Абовой, с предисловием её учеников Е. А. Виноградовой и Е. И. Носыревой. Опубликованы основные работы профессора Т.Е. Абовой по процессуальному и материальному праву.

После ухода Т. Е. Абовой из жизни научную работу в секторе гражданского права, гражданского и арбитражного процесса продолжили верные её основным научным идеям ученики — И. Н. Лукьянова, К. А. Лебедь, А. В. Пушкина.

В память о Т. Е. Абовой в Институте государства и права РАН принято решение проводить «Абовские чтения». На сегодняшний день проведены три конференции с международным участием "Абовские чтения". По результатам первых трёх изданы сборники научных трудов.

К 95-летию со дня рождения Тамары Евгеньевны приурочены четвёртые Абовские чтения, дни проведения 18-19 ноября 2022 г. в Институте государства и права РАН. Организует данное мероприятие сектор процессуального права ИГП РАН, при участии и поддержке сына проф. Т. Е. Абовой - Евгения Владимировича Абова.

Т.Е. Абова похоронена в Москве на Востряковском кладбище.

Звания и награды 
 Заслуженный деятель науки Российской Федерации (2006)
 Лауреат премии «Фемида» (2007)
 Лауреат премии «Юрист года» в номинации «За вклад в юридическую науку» (2014)

Примечания

Ссылки 

 
 Лебедь К. А., Лукьянова И. Н., Пушкина А. В. Ушел учитель… Памяти Тамары Евгеньевны Абовой  // Труды Института государства и права РАН. 2019. Том 14. № 3. С.230-235.
 Абова Тамара Евгеньевна  // Институт государства и права РАН. Источник: сайт ИГП РАН. Режим доступа: http://igpran.ru/about/subjects/civil_law/persons/AbovaTE.php 
 Памяти Тамары Евгеньевны Абовой // Государство и право. 2019. № 7. С.207.
 Творческий вечер «Женщина в праве»  // Сайт Московского клуба юристов.
 Названы лауреаты премии «Юрист года — 2014»  // Парламентская газета. 04.12.2014.
 К Юбилею Тамары Евгеньевны Абовой  // Государство и право. 2008. № 3. С.127-128.
 Видные ученые-юристы России (Вторая половина XX века): Энциклопедический словарь биографий / Под ред. В. М. Сырых. М.: РАП. 2006. С.10.
 Виноградова Е. А., Носырева Е. И. Абова Тамара Евгеньевна. Ученый. Учитель. Человек с большой буквы. См.: Избранные труды. Гражданский и арбитражный процесс. Гражданское и хозяйственное право.  М.: Статут. 2007. С.3-16.
 Кто есть Кто в России. М.: Русская кадровая ассоциация. 1996. С.6.
 The International Who is Who. Europa Publications. London and New York. 2005. P.6.
 Тамара Абова: надо уметь договариваться (интервью номера «Правовое регулирование отношений перевозки: проблемы и пробелы». 12 июля 2008 г.) // Закон. 2008. № 7 . С.7-16.
 Абова Тамара Евгеньевна  // Научная электронная библиотека eLibrary.ru
 29-30 ноября 2017 в Москве прошла Международная научно-практическая конференция… Мероприятие приурочено к юбилею зав. сектором гражданского права, гражданского и арбитражного процесса, проф. Тамары Евгеньевны Абовой // Суд по интеллектуальным правам .
 Творческий вечер «Женщина в праве» // Московский клуб юристов . 22 ноября 2018 г.
 Тамара Абова (Lady in law  — проект о 100 женщинах-юристах // Lawyer. 2018. № 1 .

Юристы СССР
Юристы России
Выпускники Московского юридического института
Преподаватели МГИМО
Сотрудники ИГП РАН
Лауреаты премии «Юрист года»
Правоведы России
Похороненные на Востряковском кладбище
Специалисты по гражданскому процессу
Авторы энциклопедий и словарей